Kapusta (west- und ostslawische Sprachen: Kohl) ist der Familienname folgender Personen:

 Barbara Kapusta (* 1983), österreichische bildende Künstlerin und Schriftstellerin
 Bruce Kapusta (* 1974), deutscher Trompeter und Entertainer
 Janusz Kapusta (* 1951), polnischer Maler und Zeichner
 Julija Kapusta (* 1987), ukrainische Biathletin 
 Pavel Kapusta (* 1962), slowakischer Journalist
 Tomáš Kapusta (* 1967), tschechischer Eishockeyspieler

Außerdem ist er noch der Name von einer russischen Schiffsklasse, die Kapusta-Klasse
Siehe auch
Kapuste
Kapustka